Le terme français équivalent à l'anglais paragon est parangon.

 Le Siam Paragon un centre commercial de Bangkok ;
 Paragon Software GmbH (PSG) est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions technologiques destinées aux grands comptes, aux PME et aux particuliers ;
 Paragon Software, une entreprise du domaine du jeu vidéo ;
 Paragon Studios, un ancien studio de développement de jeux vidéo ;
 Paragon NTFS est un logiciel propriétaire qui permet d'accéder en lecture et en écriture aux partitions NTFS sous GNU/Linux ;
 Paragon Space Development Corporation ;
 Paragon City est la ville principale où se déroule le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur appelé City of Heroes ;
 Paragon, un jeu vidéo d'Epic Games.